Lasioderma:
 Lasioderma — род жесткокрылых насекомых из семейства жуков-точильщиков;
 Lasioderma — род грибов из класса Atractiellomycetes.